koń – figura szachowa
 koń (koń domowy) – gatunek ssaka
 koń – rodzaj ssaków z rodziny koniowatych
 Koń – kolonia w woj. łódzkim
 Koń – album grupy Małe Miasta
 Koń – gwiazdozbiór
 Koń – szczyt w Bieszczadach
 Koń – szczyt w Gorcach
 Koń – wieś w województwie kujawsko-pomorskim
 koń gimnastyczny – przyrząd gimnastyczny
 koń mechaniczny – jednostka mocy
 koń parowy – pozaukładowa jednostka mocy
 Koń Polski – miesięcznik hippiczny
 koń trojański – figura użyta podczas wojny trojańskiej
 koń trojański – rodzaj oprogramowania

Zobacz też 
 Konie – strona ujednoznaczniająca